Stara Gradiška
Nova Gradiška
Gradisca d'Isonzo
Bosanska Gradiška
Gradisca (naslovna biskupija)
Goriška, nje. Gefürsteten Grafschaft Görz und Gradisca